Si tratta della prima edizione del torneo dal 1994.

In finale Viktorija Golubic ha vinto il suo primo titolo WTA battendo Kiki Bertens con il punteggio di 4–6, 6–3, 6-4.

Teste di serie 

  Timea Bacsinszky (semifinale)
  Jelena Janković (primo turno)
  Kiki Bertens (finale)
  Caroline Garcia (primo turno)

 Annika Beck (quarti di finale)
 Johanna Larsson (quarti di finale)
 Mona Barthel (primo turno)
 Julia Görges (secondo turno)

Wildcard 

  Jelena Janković (primo turno)
  Rebeka Masarova (semifinale)

 Patty Schnyder (primo turno)

Qualificate 

  Claire Feuerstein (secondo turno)
  Barbara Haas (primo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)

 Mandy Minella (secondo turno)
 Amra Sadiković (secondo turno)
 Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Championship Gstaad 2016
WTA Tour 2016